Hütten kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hütten, Zürich, ort i kantonen Zürich,

Tyskland 

 Hütten, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Hütten, Bitburg-Prüm – kommun i mEifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,